

Sigle
Scuderia Toro Rosso – scuderia italiana di Formula 1

Biologia
 STR – Short Tandem Repeats, in italiano microsatelliti

Codici 
 STR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Echterdingen, Stoccarda, Germania

Mineralogia 
 Str – abbreviazione di stronzianite

Note